Grabmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grabmayr (1927–2015), österreichischer Maler
 Karl Grabmayr (1848–1923), österreichischer Politiker